Paulo peut désigner :

Prénom 
Paulo est un prénom espagnol et portugais, équivalent à Paul en français. Paulo, comme Paul, provient du latin paulus qui signifie petit, faible. Il peut faire référence à :
 
 Paulo Coelho (1947-), un écrivain brésilien.
 Paulo Silas (1965-), un footballeur brésilien.
 Paulo, un personnage fictif du feuilleton télévisé Lost : Les Disparus.

Pseudonyme 
 Paulo (1960-), Paulo Rodrigues Bulk, footballeur brésilien.
 Paulo, un humoriste français.

Patronyme 

 Hermenegildo da Costa Paulo Bartolomeu (1991-), footballeur angolais.
 Helena Paulo (née en 1998), joueuse angolaise de handball.
 Oriol Paulo (1975-), réalisateur et scénariste espagnol.
 Patrick Paulo, producteur, réalisateur, scénariste et journaliste belge.
 Pierre-Antoine Paulo (1944-2021), oblat haïtien, évêque de Port-de-Paix.
 Ti'i Paulo est un joueur de rugby à XV néo-zélandais.

Chansons

Voir aussi
 
 
 
 
 
 

Homonymie de prénom
Prénom portugais
Prénom masculin
Patronyme portugais